Клиффорд Рэй (; родился 21 января 1949 года, Юнион, штат Южная Каролина) — американский профессиональный баскетболист и тренер.

Карьера игрока 

Играл на позиции центрового. Учился в Оклахомском университете, в 1971 году был выбран на драфте НБА под 40-м номером командой «Чикаго Буллз». Позже выступал за команду «Голден Стэйт Уорриорз». Всего в НБА провёл 10 сезонов. В сезоне 1974/1975 годов Рэй стал чемпионом НБА в составе «Уорриорз». Включался в 1-ую сборную новичков НБА (1972). Всего за карьеру в НБА сыграл 784 игры, в которых набрал 5821 очко (в среднем 7,4 за игру), сделал 6953 подбора, 1728 передач, 501 перехват и 638 блокшотов.

Тренерская карьера 

После завершения профессиональной карьеры игрока Рэй работал ассистентом главного тренера в командах «Даллас Маверикс» (1987—1993), «Нью-Джерси Нетс» (1995—1996), «Вашингтон Буллетс» (1996—1997), «Голден Стэйт Уорриорз» (2000—2002), «Кливленд Кавальерс» (2003), «Орландо Мэджик» (2004—2006), «Бостон Селтикс» (2006—2010) и «Сакраменто Кингз» (2012—2013). После ухода из Далласа, в 1994 году, работал в Континентальной баскетбольной ассоциации главным тренером команды «Форт-Уэйн Фьюри», правда очень непродолжительное время, сменив на этом посту в конце сезона своего одноклубника по «Уорриорз» Рика Бэрри.

Ссылки 
 Статистика на сайте Basketball-Reference.com 
 Статистика на сайте NBA.com 

Баскетболисты США
Игроки «Оклахома Сунерс» (баскетбол)
Игроки «Чикаго Буллз»
Игроки «Голден Стэйт Уорриорз»
Баскетбольные тренеры США
Тренеры «Даллас Маверикс»
Тренеры «Бруклин Нетс»
Тренеры «Вашингтон Уизардс»
Тренеры «Голден Стэйт Уорриорз»
Тренеры «Кливленд Кавальерс»
Тренеры «Орландо Мэджик»
Тренеры «Бостон Селтикс»
Тренеры «Сакраменто Кингз»